En Pologne, Grabówka peut désigner :

 Grabówka, district de la ville de Częstochowa
 Grabówka, district de la ville de Tarnów

dans la voïvodie de Lublin
 Grabówka, un village du powiat de Kraśnik
 Grabówka, un village du powiat de Lublin
 Grabówka, un village du powiat d'Opole Lubelskie
 Grabówka, un village du powiat de Parczew

dans la voïvodie d'Opole
 Grabówka, un village du powiat de Kędzierzyn-Koźle
 Grabówka, un village du powiat de Namysłów

dans la voïvodie de Podlachie
 Grabówka, un village du powiat de Białystok
 Grabówka, un village du powiat de Zambrów

dans la voïvodie de Silésie
 Grabówka, un village du powiat de Częstochowa
 Grabówka, un village du powiat de Wodzisław

dans d'autres voïvodies :
 Grabówka, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Grabówka, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Grabówka, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Grabówka, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Grabówka, un village dans la voïvodie de Łódź
 Grabówka, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie